Folgende Gebäude tragen den Namen Jahrhunderthalle:

 Jahrhunderthalle (Bochum)
 Jahrhunderthalle (Breslau), UNESCO-Weltkulturerbe
 Jahrhunderthalle (Frankfurt am Main)